Irénée Rochard (1906-1984), sculpteur animalier français ;
 Jules Rochard (1819-1896), chirurgien naval français, président de l'Académie de médecine.
 Eugène Jules Rochard (1879-1959), général de corps d'armée français ;
Roger Rochard (1913-1993), un athlète français ;
 Jacqueline Kaufmann-Rochard (morte en 1969), historienne française.

 le Mont Rochard, une colline du département français de la Mayenne ;
 le Garage Rochard de Saint Jean de Boiseau et ses enregistrements téléphoniques ;
 Rochard, un jeu vidéo

Homonymie de patronyme